Piąty sezon Le Mans Series rozpoczął się 6 kwietnia na Circuit de Catalunya, a zakończył się 14 września na Silverstone, Wielka Brytania. Tytuł zdobył zespół Audi Sport Team Joest.

Wyniki

Klasyfikacje generalne

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja GT1

Klasyfikacja GT2

Mistrzostwa kierowców

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja LM GT1

Klasyfikacja LM GT2

Linki zewnętrzne 
 

Sezony European Le Mans Series
2008 w sportach motorowych